Bohner ist der Name folgender Personen:

 Gerhard Bohner (1936–1992), deutscher Tänzer und Choreograph
 Heinrich Bohner (1842–1905), deutscher evangelischer Missionar
 Hermann Bohner (1884–1963), deutscher evangelischer Missionar und Japanologe
 Theodor Bohner (1882–1963), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Bohnerbesen, Arbeitsgerät zur Bodenpflege (Parkett, Linoleum)
 Boner